Камолов — фамилия. Известные носиткели:
 Камолов, Амадони (род. 2003) — таджикистанский футболист.
 Камолов, Назирхон (1899—1970) — киргизский актёр.
 Камолов, Хасан Камолович (1929—1988) — государственный и политический деятель Киргизии.

См. также 
 Комолов